Ичжоу — китайский топоним:
 Ичжоу (Хами) (伊州) — район городского подчинения городского округа Хами Синьцзян-Уйгурского автономного района
 Ичжоу (Хэчи) (宜州) — район городского подчинения городского округа Хэчи Гуанси-Чжуанского автономного района